Туре Шёстранд (; ) — шведский легкоатлет, олимпийский чемпион на дистанции 3000 метров с препятствиями на летних Играх в Лондоне (1948).

Из-за начала Второй мировой войны спортсмен смог выйти на серьёзные международные соревнования только в 25-летнем возрасте. На чемпионате Европы 1946 года в Осло он завоевал бронзовую медаль. Через два года на летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) Шёстранд сумел добиться наивысшего успеха за все время своих выступлений, завоевав золото с результатом (9.04,6).

После неудачи на первенстве континента 1950 года, проходившем в Брюсселе, где он занял лишь восьмое место, спортсмен завершил карьеру.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Швеции
 
 

Стипльчезисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике